Bé (filosofia), com a concepte antològic al mal, quelcom que procura un avantatge, felicitat o benestar 
 Bé (economia), com a objecte que serveix per treure'n un profit o utilitat econòmica 
 Bé Giffen, bé la demanda del qual augmenta en augmentar-ne el preu
 Bé (dret), en el dret, es refereix a una propietat o possessió material
 Bé privat
 Bé públic
 Bé col·lectiu
 Bé comú, recurs que pertany o es comparteix en el si d'una comunitat